Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Губер вирішила не брати участі. Реймонд грала в парі з Сабіне Лісіцкі.
Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши четверту сіяну пару Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2012
Toray Pan Pacific Open, парний розряд